Die Winston-Salem Open 2013 waren ein Tennisturnier, das vom 18. bis zum 24. August 2013 in Winston-Salem stattgefunden hat. Es war Teil der ATP World Tour 2013 und wurde auf Hartplatz ausgetragen. Es zählte zur Kategorie ATP World Tour 250 und zur US Open Series 2013.

Titelverteidiger im Einzel war der zweimalige und in Winston-Salem bisher ungeschlagene US-Amerikaner John Isner. Sowohl Isner als auch der letztjährige Finalist Tomáš Berdych haben sich noch vor Turnierbeginn verletzungsbedingt zurückgezogen. Der Österreicher Jürgen Melzer gewann das Turnier durch seinen Finalsieg gegen Gaël Monfils aus Frankreich.

Im Doppel traten Santiago González und Scott Lipsky zur Titelverteidigung an, scheiterten jedoch im Viertelfinale. Siegreich im Doppel waren Daniel Nestor und Leander Paes.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 48 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Die 16 topgesetzten Spieler im Einzel erhielten jeweils ein Freilos in die zweite Runde.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Winston-Salem Open 2013 fand am 17. und 18. August 2013 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Bei den Winston-Salem Open 2013 wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb galten je Spieler.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 61 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 32 kB)
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 74 kB)

ATP World Tour 2013
Tennisturnier in Winston-Salem